Мэ́рион Да́рлингтон (; 7 ноября 1910, Монровия, Калифорния, США — 17 марта 1991, Седона, Аризона, США) — американская  и .

Биография 
Мэрион Дарлингтон родилась 7 ноября 1910 года в Монровии (штат Калифорния, США).

Как певица, выступала вместе с трубачом Дэном Прэттом. Дарлингтон была известна, как актриса озвучивания, которая специализировалась на подражании птицам (актёрская карьера длилась с 1931-го по 1953-й год). Благодаря этому таланту, она несколько раз работала со студией Disney, в том числе над мультфильмом «Золушка» (1950).

Дарлингтон скончалась 17 марта 1991 года в Седоне (штат Аризона, США) на 81-м году жизни.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США